

Vervoer
Omnia (elektrische auto), elektrische brommobiel
Omnia (automerk), een Nederlands automerk
Omnia (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

Overig
Omnia (trustmaatschappij), een Duitse instelling voor onteigening van joodse ondernemingen in de Tweede Wereldoorlog
Omnia (band), een Nederlandse band
Omnia (fictief land), een fictief land in de Schijfwereld-reeks